Paul Ryan (1948–1992), chanteur et compositeur anglais frère de Barry connus pour leur hit Eloise en 1968 ;
 Paul Ryan (1949–2016), auteur de comics ;
 Paul Ryan, guitariste de Cradle of Filth et agent musical ;
 Paul Ryan, guitariste d'Origin ;
 Paul Ryan (né en 1970), homme politique américain.